John Kocinski, född 20 mars 1967 i Little Rock, USA är en amerikansk f.d. roadracingförare som vann VM i 250GP 1990 och i Superbike 1997. Han blev även trea i 500GP-VM 1994.

Segrar 500GP

Segrar 250GP

Segrar Superbike 

Födda 1967
Amerikanska roadracingförare
500GP-förare
250GP-förare
Superbikeförare
Kocinski, John
Män
Levande personer
Världsmästare i roadracing
Personer från Little Rock